

Patronyme
 Camille Naudot (1862-1938), porcelainier français.
 Carle Naudot (1880-1948), ethnologue, dessinateur et photographe français.
 Jacques-Christophe Naudot (1690-1762), compositeur et flûtiste français.